World Grand Prix 2015 (darts)
 FIVB World Grand Prix 2015
 World Grand Prix 2015 (snooker)